Phillips County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Phillips County (Arkansas)
 Phillips County (Colorado)
 Phillips County (Kansas)
 Phillips County (Montana)